Марин Чилич був дворазовим чинним чемпіоном, але не захистив свій титул, оскільки вирішив того року не брати участі.

У фіналі Пабло Карреньйо Буста переміг Фабіо Фоніні з рахунком 4–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних гравців виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
|RD1=Півфінали
|RD2=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1=6
|RD1-team1= Пабло Карреньйо Буста
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=77
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=
|RD1-team2= Стефан Робер
|RD1-score2-1=3
|RD1-score2-2=62
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Філіпп Кольшрайбер
|RD1-score3-1=1
|RD1-score3-2=62
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=
|RD1-team4= Фабіо Фоніні
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=77
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=6
|RD2-team1= Пабло Карреньйо Буста
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=6
|RD2-seed2=
|RD2-team2= Фабіо Фоніні
|RD2-score2-1=6|RD2-score2-2=3
|RD2-score2-3=2
}}

 Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= О Бублик| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=6| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= К Кравчук
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= К Хачанов
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Д Джумгур| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=77| RD1-score06-3=6| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Ю Мельцер
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=62
| RD1-seed08=6
| RD1-team08=| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=77| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Д Медведєв| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М Кукушкін
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=0r
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Л Росол| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Г Мельцер
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= С Робер| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= М Гранольєрс
| RD1-score16-1=2r
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= О Бублик| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=7'''
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Д Джумгур
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1r
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=6
| RD2-team04=

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравці

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, чоловіки, одиночний розряд
2016